

Onomastica
Henrique – forma portoghese del nome proprio di persona Enrico

Persone
Nome
Henrique Adriano Buss, noto solo come Henrique – calciatore brasiliano
Henrique Almeida Caixeta Nascentes, noto solo come Henrique – calciatore brasiliano
Henrique Silva Milagres, noto solo come Henrique – calciatore brasiliano
Leonardo Henrique Peixoto dos Santos, noto solo come Henrique – calciatore brasiliano
Cognome
Adam Henrique – hockeista su ghiaccio canadese
Carlos Henrique – calciatore brasiliano
Fernando Henrique – calciatore brasiliano
João Henrique Da Silva – pugile brasiliano
Luciano Henrique – calciatore brasiliano

Pagine correlate
Enrique